Perd är en udde på ön Rügen, som Gustav II Adolf landsteg på den 25 juni år 1630.

Källor

Geografiska områden i Sveriges historia
Rügen